Ахие́зер — еврейские фамилия и личное имя (фамилия образована от личного имени). Известные носители фамилии:
 
 Ахиезер, Илья Александрович (1938—1989) — советский физик-теоретик, педагог.
 Ахиезер, Наум Ильич (1901—1980) — украинский советский математик, профессор.